Tržaška cesta je ime več ulic v Sloveniji:

 Tržaška cesta, Ljubljana
 Tržaška cesta, Maribor
 Tržaška cesta, Vrhnika